Парижский мирный договор — мирный договор между США и Испанией, подписанный 10 декабря 1898 года в Париже. Завершил Испано-американскую войну.

Договор предусматривал:
 Отказ от претензий Испании на суверенитет Кубы. Занятие освобождённых территорий Соединёнными Штатами, которые берут на себя обязательства по охране жизни и имущества, согласно международному праву.
 Испания уступает США остров Пуэрто-Рико и другие острова, находящиеся под её суверенитетом в Вест-Индии, и остров Гуам в архипелаге Марианские острова (Ладронские острова).
 Испания уступает Соединённым Штатам Филиппинские острова за двадцать миллионов долларов.

Примечания 

Международные договоры США
Международные договоры Испании
Международные договоры XIX века
Американо-кубинские отношения
Испано-американская война
Международные договоры о территориальных изменениях
1898 год в политике
Договоры по алфавиту
Изменение территории Испании
Изменение территории США
Изменение территории Кубы
Изменение территории Филиппин
Декабрь 1898 года
Международная продажа территорий